Авроров — фамилия; имеет женскую форму Авророва.
 Авроров, Алексей Петрович (1877—1937) — русский врач Морского ведомства, участник Цусимского сражения.
 Авроров, Павел Петрович (1870—1940) — патофизиолог, профессор кафедры общей патологии Томского государственного университета.